André Weßels – schermidore tedesco
 Charlotte Wessels – cantautrice olandese
 Peter Wessels –  ex tennista olandese
 Stefan Wessels – ex calciatore tedesco